Die Allianz Suisse Open Gstaad 2004 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Juli 2004 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der zweimalige Titelträger Jiří Novák, der dieses Jahr im Viertelfinal ausschied. Der Erste der Setzliste und Vorjahresfinalist Roger Federer konnte den Titel gewinnen, musste auf dem Weg aber viermal über drei Sätze gehen, den Final gewann er in vier Sätzen. Es war für den Federer der 7. Titel der Saison und der 18. Titel seiner Karriere.
Im Doppel traten die Vorjahressieger aus Leander Paes und David Rikl erneut gemeinsam an. Sie gewannen ebenso mühelos wie im Vorjahr den Titel ohne einen Satz zu verlieren. Paes gewann damit seinen 30. Karrieretitel, für Rikl war es der 30. und letzte Titel der Karriere. Mit dem vierten Titel nach 2000, 2002 und 2003 in Gstaad wurde Rikl Rekordsieger des Turniers im Doppel.

Das Preisgeld betrug 525'000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 544'250 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 62 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 59 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 43 kB)

Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Saanen